Бородавка (прізвище)
 Бородавка — доброякісне пухлиноподібне утворення шкіри.
Багатозначні терміни